Бес је врста гневног осећања.

Бес може бити и:
 Бес (словенска митологија)
 Бес (египатско божанство)
 Бес Бактријски, персијски племић, бактријски сатрап и самопроглашени шах Персије
 Бес (филм из 2014)

Види још 
 Беси, антички народ